Ajtony, férfikeresztnév;
 Ajtony, nemzetség;
 Ajtony, magyar főúr (??? – 1008/1028).